Romanza per flauto e pianoforte – Arthur Honegger
 Romanza per flauto e pianoforte – Philippe Gaubert
 Romanza per flauto e pianoforte – Grigory Frid